

Personnalités 

 Emanuela Kalb (1899-1986), religieuse polonaise, vénérable ;
 Johann de Kalb, militaire allemand ;
 Mary Kalb (1854-1930), actrice française ;
 Paul-Jacques Kalb (1898-1964) appelé aussi Paul Kalb alias « Jacques d'Alsace », résistant et homme politique français.

Art culinaire 
 Kalb el louz, pâtisserie algérienne.